Sezon 1993/1994 był 114. w historii angielskiej piłki nożnej.

Reprezentacja Anglii

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

Premiership

Endsleigh League Division One

Endsleigh League Division Two

Endsleigh League Division Three 

Sezony piłki nożnej w Anglii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Wielkiej Brytanii
1994 w Wielkiej Brytanii